Czarnota – polskie nazwisko. Pod koniec XX wieku w Polsce nosiło je 5583 osób.

Osoby o nazwisku „Czarnota”
 Bella Szwarcman-Czarnota (ur. 1945) – polska publicystka, redaktor, tłumacz i filozof
 Dorota Czarnota (ur. 9 lutego 1987) – polska szachistka, mistrzyni międzynarodowa od 2005. Siostra Pawła Czarnoty
 Krzysztof Czarnota (ur. 1968) – polski satyryk
 Paweł Czarnota (ur. 14 kwietnia 1988) – polski szachista, arcymistrz od 2006 roku. Brat Doroty Czarnoty
 Sambor Czarnota (ur. 16 marca 1977) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Bronisław Bojarski de Bojary Czarnota (1853-1923) – generał dywizji Wojska Polskiego.

Zobacz też

Przypisy